Ластове́нко — українське прізвище

 Ластовенко Іван Герасимович — депутат ВР УРСР другого скликання (1947–1951)
 Ластовенко Борис Якович — поет, член Національної спілки письменників України

Українські прізвища
Прізвища на -енко